Bellamaría bezeichnet:

 Bellamaría (Balsas), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Santa Rosa, Provinz El Oro, Ecuador
 Bellamaría (Santa Rosa), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Santa Rosa, Provinz El Oro, Ecuador